Can’t Be Tamed () — третий студийный альбом американской поп-певицы Майли Сайрус. Выпущен на лейбле Hollywood Records 21 июня 2010 года в США. Композиция «Can’t Be Tamed» появилась в эфире 3 мая 2010 года и была доступна к скачиванию 18 мая — за месяц до официального выхода альбома. Вторым синглом с альбома стала песня «Who Owns My Heart», клип на которую был выпущен 8 октября 2010 года. В Австралии альбом получил статус «золотого». В Южной Америке альбом получил статус платинового.

Об альбоме 
Майли работала над альбомом с известным продюсером Джоном Шенксом, который ранее работал с такими знаменитостями, как Селин Дион, Келли Кларксон и Bon Jovi.

Вышла DVD-версия альбома, с концертными роликами, заснятыми во время тура Miley World.

На песню «Can’t Be Tamed» был снят клип, премьера которого состоялась 4 мая 2010 года.

Список композиций 

Альбомы США
Поп-альбомы
Альбомы Майли Сайрус
Альбомы, спродюсированные Rock Mafia
Альбомы Fascination Records
Электропоп-альбомы